

Chimica 
 S50 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.50 – caccia biplano monomotore della Savoia-Marchetti
 Linea S50 – nome di diversi servizi di trasporto pubblico